Wabach ist der Name von Ortsteilen in Bayern:
 Wabach (Arnstorf), Weiler von Markt Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn
 Wabach (Griesstätt), Einöde der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim
 Wabach (Schnaitsee), Einöde der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein

Wabach ist Name oder Alternativname von Fließgewässern:
 Wabach (Kollbach), rechter Zufluss der Kollbach (zum Vilskanal) bei Wabach, Markt Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn
 Wabach oder Wahbach, rechter Zufluss der Lahn in Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Wabach (Lenne), linker Zufluss der Lenne (zur Weser) vor Kirchbrak, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Wabach (Schwellgraben), linker Zufluss des Schwellgrabens (zur Ischler Ache) in Oberbrunn, Gemeinde Pittenhart, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wabach (Tenglinger Bach), rechter Oberlauf des Tenglinger Bachs (zum Tachinger See) bis Tengling, Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wabach (Weiß), rechter Zufluss der Weiß (zur Sieg) in Anzhausen, Gemeinde Wilnsdorf, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen